La Ligue nationale de football  (ou NFL en anglais soit National Football League) est la fédération américaine de football américain.
 La Ligue nationale de football est le nom donné à la Ligue de football professionnel avant son renommage en 2002 ou 2003.
 La Loge nationale française est une fédération de Loges et des Rites, partie intégrante de la Franc-maçonnerie.
 La Ligue nationale de football (Algérie) est Ligue de football algérienne.

en:GM Family II engine#LNF